À fond peut désigner :

cinéma
 À fond la fac, un film américain réalisé par Alan Metter, sortie en 1986 ;
 À fond de train , le titre québécois du film américain Unstoppable réalisé par Tony Scott, sorti en 2010 ;
 À fond, un film français réalisé par Nicolas Benamou sorti en 2016 ;

télévision
 À fond de train, un jeu télévisé diffusé sur la chaîne canadienne Unis TV depuis 2017 ;

musique
 À fond d'train, un album live de Plume Latraverse avec le groupe Offenbach, sorti en 1983 ;

À-fond peut désigner :
 À-fond, une tradition estudiantine belge